Gschwandtner ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Gschwandtner (* 1990), österreichischer Grasskiläufer
 Florian Gschwandtner (* 1983), österreichischer Unternehmer
 Philipp Gschwandtner (* 1989), österreichischer Grasskiläufer
 Selina Gschwandtner (* 1994), deutsche Sportschützin
 Ulrike Gschwandtner (1965–2007), österreichische Sozialwissenschaftlerin
 Walter Gschwandtner (* 1956), österreichischer Bildhauer und Textilkünstler

Siehe auch:
 Gschwandner
 Etablissement Gschwandner in Wien